

Geografia
 Braham – città statunitense in Minnesota

Personaggi
 Braham – personaggio di One Piece

Persone
 John Braham – tenore inglese
 Najeh Braham – calciatore tunisino
 Randolph L. Braham – storico statunitense